South Pole steht für:

 South Pole (Oper), Oper von Miroslav Srnka (2016)
 South Pole, Marke von Wicked Fashions

Siehe auch:
 Südpol